Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Kuźniewicz – ukraiński rzeźbiarz,
 Janusz Jerzy Kuźniewicz – polski specjalista chowu i hodowli
 Wincenty Kuźniewicz – polski architekt